Володимир-Волинський район — назва районів Волинської області, що існували в різних часових проміжках.

 Володимир-Волинський район — район, що існував у 1940—2020 роках.
 Володимир-Волинський район — назва Володимирського району у 2020—2022 роках.